Schratt ist der Familienname folgender Person: 
 Katharina Schratt (1853–1940), österreichische Schauspielerin
 Peter Schratt (1932–1996), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Rauhe Else, ein Fabelwesen
 Schrat